Jørgen Vig Knudstorp (IPA: jøɐn vi: knusd̪ɔ(ʁ)b) é um empresário da Dinamarca. É o atual CEO do LEGO Group.

Tendo ingressado no grupo em 2001, ocupa o atual cargo desde Outubro de 2004, quando sucedeu Kjeld Kirk Kristiansen.

Ligações externas
 Biografia na BrickWiki
 LEGO Company Management
 Entrevista com Jørgen Vig Knudstorp no Monocle.com

Empresários da Dinamarca
Lego
Pessoas da McKinsey & Company